5-й розыгрыш Всемирного Кубка чемпионов (Большого чемпионского Кубка) среди женских волейбольных сборных команд проходил в Токио и Фукуоке с 10 по 15 ноября 2009 года. Победителем турнира стала впервые принимавшая в нём участие сборная Италии.

Система соревнования 
В соревнованиях по традиции приняли участие 6 национальных сборных:
  как принимающая страна;
 победители континентальных чемпионатов, проводимых региональными конфедерациями (кроме чемпиона Африки):
  — чемпион Азии-2009,
  — чемпион Европы-2009,
  — чемпион Южной Америки-2009,
  — чемпион NORCECA;
 , получившая специальное приглашение (wild card) от FIVB.

Турнир проводился по системе round robin (каждый с каждым) в два раунда — сыграв по три матча в Токио, команды переехали в Фукуоку, где провели ещё по две игры.

Арены

Результаты

Первый раунд (Токио)

Второй раунд (Фукуока)

Турнирная таблица

Призёры 
 : Валентина Арригетти, Дженни Барацца, Кристина Барчеллини, Лючия Бозетти, Элеонора Ло Бьянко, Симона Джоли, Паола Кардулло, Антонелла Дель Коре, Серена Ортолани, Франческа Пиччинини. Главный тренер — Массимо Барболини. 
 : Аденизия, Камила Брайт, Жоусинья, Карол Гаттас, Дани Линс, Мари, Наталия, Паула, Сасса, Таиса, Ана Тиеми, Шейла, Фаби. Главный тренер — Зе Роберто. 
 : Кандида Эстефани Ариас Перес, Даиана Бургос Эррера, Аннерис Варгас Вальдес, Милагрос Кабраль де ла Крус, Кармен Роса Касо Сьерра, Бренда Кастильо, Альтаграсия Мамбру, Ниверка Дарленис Марте Фрика, Присилла Ривера Бренс, Йоселинья Родригес Сантос, Лисвель Элиса Эве, Карла Эченик. Главный тренер — Квик Маркос.

Лучшие игроки 
 MVP —  Симона Джоли
 Самая результативная —  Ким Ён Кун
 Лучшая в атаке —  Симона Джоли
 Лучшая на блоке —  Ян Хё Джин
 Лучшая на подаче —  Малика Кантонг
 Лучшая связующая —  Ёсиэ Такэсита
 Лучшая либеро —  Фаби

Ссылки 
Страница турнира на сайте FIVB

Всемирный Кубок чемпионов по волейболу
2009 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Токио
Ноябрь 2009 года
Спорт в Японии в 2009 году